Йосип Мишич (; 28 июня 1994, Винковци) — хорватский футболист, полузащитник лиссабонского клуба «Спортинг», на правах аренды выступающий за загребское «Динамо)».

Карьера 
Йосип Мишич — воспитанник хорватского футбольного клуба «Осиек». 10 августа 2012 года он дебютировал в хорватской Первой лиге, заменив травмированного Домагоя Пушича на 14-й минуте гостевого поединка против клуба «Интер Запрешич». На 82-й минуте той же игры Мишич забил свой первый гол на высшем уровне, увеличив преимущество своей команды в счёте.

В декабре 2014 года несмотря на слухи о его возможном переходе в загребское «Динамо» Мишич подписал 4,5-летний контракт с «Риекой». Сезон 2015/16 он провёл на правах аренды в клубе итальянской Серии B «Специя», лишь изредка появляясь на поле в официальных матчах.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Динамо» Загреб